CLI je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 Common Language Infrastructure, specifikacija podjetja Microsoft za kodo in izvajalno okolje;
 vmesnik z ukazno vrstico (), tekstovni računalniški uporabniški vmesnik.